Alteveer, hameau de la commune de Hoogeveen, dans le Drenthe ;
 Alteveer, hameau de la commune de Noordenveld, dans le Drenthe ;
 Alteveer, village partagé entre les communes de Stadskanaal et de Pekela, en Groningue ;
 Alteveer, village de la commune de De Wolden, dans le Drenthe.